

Філліпсбург — місто, штат Канзас
 Філліпсбург — місто, штат Нью-Джерсі
 Філліпсбург — селище, штат Міссурі
 Філліпсбург — селище, штат Огайо
 Філліпсбург — переписна місцевість, штат Джорджія

Див. також 
 Філіпсбург
 Філіпсбург (Сінт-Мартен)